СКУ — абревіатура, що може означати:

 Світовий конгрес українців
 Спортивний комітет України
 Сойм Карпатської України
 Спілка композиторів України
 Союз комуністів України
 Сімейний кодекс України